Вели́кий Бурлу́к — название географических объектов на Украине:

 Великий Бурлук — посёлок городского типа в Харьковской области, административный центр Великобурлукского района.
 Великий Бурлук — река в Харьковской области, приток Северского Донца.

См. также 
 Бурлук